Obres:
 Aladdin (Atterberg), òpera en tres actes composta per Kurt Atterberg sobre un llibret en suec de Bruno Hardt-Warden i Ignaz Michael Welleminsky
 Aladdin (pel·lícula de 1992), pel·lícula d'animació estatunidenca produïda per Walt Disney Pictures
 Aladdin (pel·lícula de 2019), pel·lícula de fantasia musical estatunidenca produïda per Walt Disney Pictures
 Disney's Aladdin, videojoc desenvolupat i publicat el 1993 per Virgin Games, basat una la pel·lícula de 1992 anomenada Aladdin

Miscel·lània:
 Aladdin (personatge), personatge de ficció i protagonista de les pel·lícules Aladdin de Walt Disney Pictures
 Aladdin (Wyoming), localitat estatunidenca